Task kan syfta på

Penis
Task (datavetenskap) – samlingsbegrepp för tråd, process med mera.